José Gregorio Villalobos Rosillo (San Rafael de El Moján, Mara [?], ) es un sacerdote, compositor y cantante venezolano.

Biografía 
Nació en la maternidad Castillo Plaza. Fue presentado en la Parroquia Civil Chiquinquirá, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Es el décimo hijo del matrimonio entre Nazario de Jesús Villalobos Bracho y Rita Luisa Rosillo Quiñónez.

Realizó sus estudios de primaria en las Unidades Educativas “Jesús María Sistiaga” y “Sixto de Vicente”. En 1989 egresó como bachiller en Ciencias del Liceo “Hugo Montiel Moreno”.

El 1 de octubre de 1989 ingresó al Seminario Mayor Arquidiocesano “Santo Tomás de Aquino”, donde comenzó sus estudios universitarios en orden al Sacerdocio, des filosofía y teología. Estudió en la Universidad “Cecilio Acosta” y en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Es Licenciado en filosofía y Magíster en Gerencia Empresarial. El 28 de julio de 1997, recibe la ordenación sacerdotal por la imposición de manos de Mons. Ovidio Pérez Morales, Arzobispo de Maracaibo.

En el Seminario se forja su vocación musical: participando en la Coral, en la Schola Gregoriana, en festivales musicales, obras teatrales, El Festival “El Canto del Pastor” y en la coordinación de grupos de animación litúrgica musical. Participó como miembro del equipo de producción y como solista y compositor en dos producciones musicales y espectáculos vocacionales organizados por el Seminario Mayor de Maracaibo: “Testigos de la Vida” (1995) y “En el Centro del Universo” (1997).

Ha compuesto más de 1000 canciones de los más diversos géneros y estilos musicales. Ha realizado conciertos en diversas parroquias de la Arquidiócesis de Maracaibo, diócesis de Cabimas; la diócesis de San Bernardino, California, USA y en Tijuana (México); en el Convention Center, de los Ángeles; en el Teatro Escuela Niños Cantores del Zulia; en el Teatro María en Pentecostés, junto al Profesor Max Alliey Coro de Cámara & Orquesta; la Coral de la Divina Misericordia; el grupo “Antares” y la agrupación de música católica “Voces de Cristo”; la destacada cantante norteamericana de música cristiana Martha Reyes, el músico y predicador costarricense Martín Valverde, EL CANTAUTOR ZULIANO Alfonso Villalobos y la Hermana Glenda en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ha realizado tres videos para Niños Cantores Televisión: «Mosaico de aguinaldos» (musical de Navidad - año 1998) y «La esperanza de los Inocentes» (promocional de la campaña compartir «niños con enfermedades terminales» - año 1999) y “Peregrino del amor” (video conmemorativo del deceso de Juan Pablo II, acaecida el 2 de abril de 2005).

En el año 2002 realizó su primera producción musical titulada «La hora de la resurrección», que recoge 13 temas de su autoría, arreglados por «Marcos Luis Campos Salas», músico y arreglista de afamada trayectoria nacional e internacional. En el 2005 realizó su segunda producción dedicada a S.S. el Papa Juan Pablo II, titulada «Peregrino del Amor». El 7 de mayo de 2006 presenta su tercera producción «Un amor como ninguno», en el que recoge temas compuestos y dedicados al amor vivido en la consagración sacerdotal, el matrimonio, la vida familiar y a las madres, arreglados por Marcos Luis Campos Salas. El 27 de abril de 2007 fue presentada y bendecida por Monseñor Ubaldo Ramón Santana Sequera, su producción musical «Después de las Nubes, el Sol», en concierto celebrado en el Auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia en Venezuela, con la participación de Martha Reyes. El 29 de julio de 2007 presenta su producción musical «El Signo de amor», en el que recoge 17 temas para la reflexión y oración personal y comunitaria. El 9 de agosto de 2009, es bendecida y presentada formalmente en concierto musical su producción discográfica «Eres una bendición», con la que conmemora los 150 años del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Ese mismo año participa del evento “Talentos de LUZ”. Festival de Canto. Galería de Arte. Muestra fotográfica, promovido por la Universidad del Zulia y realizado en Maracaibo, en el Auditorio Alí Primera de la Facultad de Ingeniería, el día 29 de octubre.

En el año 2010 realiza los siguientes conciertos: “Padre José Gregorio y Franklin Conil en Concierto”, en la Iglesia de San Antonio María Claret, el 30 de julio. “Llegó la Navidad”, en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), el 12 de diciembre y, el Concierto a beneficio del Seminario Mayor Arquidiocesano “Santo Tomás de Aquino”, en la Iglesia de San Rafael de El Moján el 17 de diciembre de 2010. En el 2011 efectuó un Concierto en la Iglesia de María Auxiliadora y San José en Cumbres de Maracaibo, el 22 de octubre y el 3 de diciembre el Gran Concierto “Anunciando la Navidad” con el Padre José Gregorio, en el Auditorio de la Casa del Profesor de la Universidad del Zulia (APUZ), en el que interpretó 18 temas de sus siete producciones, en su mayoría versionados en diversos géneros y estilos musicales. Es importante destacar que sus últimas cuatro producciones han sido arregladas por Isaías Alfonso Herrera Villalobos.

Ha ejercido su ministerio sacerdotal desempeñándose como: [1] Vicario Cooperador de la Parroquia “San Bartolomé” de Sinamaica. (Desde el 17 de agosto de 1997). Nombramiento 285. [2] Vice-rector del Seminario Menor Arquidiocesano: “Santo Tomás de Aquino”. (Desde el 2 de octubre de 1998 hasta el 30 de noviembre de 1999). Nombramiento Nº 345. [3] Director del Secretariado de Pastoral Social (Desde el 1 de noviembre de 1998 hasta 15 de junio de 1999). Nombramiento Nº 353. [4] Administrador Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Desde el 08 al 20 de octubre de 1998). [5] Vicario Parroquial de la Parroquia Santa María de Guana y Director de la Unidad Educativa Santa María de Guana. Desde el 30 de noviembre de 1999 hasta el 24 de mayo de 2000). [6] Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes con atención exclusiva a la Capilla Filial “Santa Teresita del Niño Jesús” (Desde el 24 de mayo de 2000 hasta el 27 de agosto de 2001). Nombramiento Nº 27. [7] Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de Coromoto. (Desde el 27 de agosto de 2001 hasta el 4 de enero de 2002). [8] Párroco de la Parroquia Universitaria San Juan Crisóstomo (Desde el 11 de marzo de 2002). Nombramiento Nº 34/02. [9] Miembro del Consejo Presbiteral. Período 2005-2007. [10] Apoyo durante el período del 23 de julio al 30 de agosto de 2003 en el trabajo Pastoral de evangelización desarrollado por la Organización Hosanna, presidida por Martha Reyes. [12] Experiencia Pastoral en la Diócesis de San Bernardino, California. Estados Unidos. (28 - 31 august 2003). [13] Primera Misión Pascual Arquidiocesana. Parroquia La Resurrección del Señor. 9 de marzo de 2006. Acta Curiae Nº 200-06. [14] Administrador Parroquial de la Parroquia «Santa María Niña» y «San Rafael Arcángel». Nombramiento Nº 17-09. Desde el 21 de julio de 2009 hasta septiembre de 2009. [15] En la actualidad se desempeña como Párroco de la Parroquia Personal Universitaria «San Juan Crisóstomo», adscrita a la Universidad del Zulia.

Ha sido profesor en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Maracaibo “Santo Tomás de Aquino” y la Universidad Católica Cecilio Acosta, de las Cátedras: «Filosofía del hombre», «Historia de la Salvación», «Filosofía de la Historia», «Teodicea», «Seminario de Filosofía Contemporánea II» (1997-1998). «Síntesis filosófica» (1999); «Latín I; «Seminario Propedéutico»; «Homilética»; «Cuerpo Joánico»; «Praxis sacramental»; «Teodicea» (2000); «Introducción a las Sagradas Escrituras» (2000-2001); «Catecismo de la Iglesia Católica»; «Evangelios Sinópticos» (2003); “Discernimiento Espiritual” y “Teología Espiritual” (2010-2012).

Entre los años 2007 al 2009, realizó estudios de Licenciatura en «Teología Espiritual» en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; Maestría en Bioética en el Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum» de Roma. Participando en el “Simposio Internazionale di Mistagogia: Mistagogia della Speranza nel Carmelo” (6 al 8 maggio 2008), organizado por el «Teresianum». (Pontificia Facoltà Teologica. Pontificio Istituto di Spiritualità. Roma); en el “Simposio Spiritualità e teologia in occasione del 50º aniverario dell’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana (1958-2008)”, del 12 al 13 de noviembre de 2008, organizado por el “Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana (Roma). Realizó el “XX Corso Sul Foro Interno” en la Penitenzieria Apostolica – Città Vaticano, del 9 al 14 de marzo de 2009). Así mismo realizó el VII Curso de Verano para estudiantes Latinoamericanos posgraduados que estudian en Roma, sobre “Ética Social Cristiana” del 27 de junio al 15 de julio de 2009, organizados por Adveniat, Konrad - Adenauer-Stiftung - Katholisch-soziales Institut (Instituto Católico-Social del Arzobispado de Colonia), en Selhofer Str, 11, 53604, Bad Honnef, Alemania. En la actualidad realiza su tesis doctoral para optar al título de Doctor en Ciencias Gerenciales en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, en la ciudad de Maracaibo.

Ha recibido diversos reconocimientos entre los que destacan: Reconocimiento: Por su labor docente. Como muestra de nuestro profundo agradecimiento en su afán de impartir el mejor conocimiento a favor de nuestra formación otorgado por los Integrantes de la XXIV promoción de Filosofía Mención Educación Universidad Católica Cecilio Acosta, en Maracaibo, el 10 de diciembre de 1999. Agradecimiento por la colaboración desinteresada que con desbordado cariño ha prestado a nuestra casa, otorgada por el «Hogar Clínica San Rafael», en Maracaibo, el 24 de octubre de 2001. Certificado por su valiosa colaboración en el encuentro de oración Concierto Vocacional 2002, otorgado por el Secretariado de Vocacionales de la Arquidiócesis de Maracaibo, en el 2002. Reconocimiento por haber prestado su valiosa colaboración en la realización del Concierto homenaje a Dios Padre, otorgado por los participantes de la II Jornada Mundial de Jóvenes Toronto 2002, en Ciudad Ojeda, 11 de julio de 2002 (Teatro Canaima). Reconocimiento como muestra de su excelente participación para el cumplimiento de las actividades programadas para conmemorar el Día del Estudiante Universitario, otorgado por la Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, el 21 de noviembre de 2002. Certificado por su destacada participación en las actividades realizadas en el marco de la Celebración de la XXXIX Semana Aniversaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia. Otorgado en Maracaibo, el 5 de mayo de 2004. Reconocimiento por su participación y reflexión realizada durante las Jornadas Pastorales 2004, otorgado por la Arquidiócesis de Maracaibo, el 6 de mayo de 2004. Declarado «Hijo Ilustre de este noble pueblo mojanero», otorgado por la Alcaldía Bolivariana de Mara, bajo la Gestión del Alcalde Ingeniero Luis Caldera, en San Rafael de El Moján, el 12 de julio de 2005. Reconocimiento por su incondicional apoyo, otorgado por la Fundación Innocens, Hogar para la vida de los Niños con Sida, en Maracaibo, el 7 de marzo de 2006. Reconocimiento del Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. Comisión Delegada del Consejo Universitario. Protocolo: CU. 01205.2007, otorgado en Maracaibo, el 14 de marzo de 2007. Condecoración Municipio Mara, en su única clase, otorgada por la Alcaldía Bolivariana de Mara, bajo la Gestión del Alcalde Ingeniero Luis Caldera, en San Rafael de El Moján, 11 de julio de 2007. Resolución 0394. Protocolo Nº: 2007-0394. Reconocimiento en el marco de la Conmemoración X aniversario Sacerdotal, otorgado por el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad del Zulia.. Protocolo VAD-UC 4658 07. Maracaibo, 13 de julio de 2007. Reconocimiento en el marco de la Conmemoración X aniversario Sacerdotal, otorgado por la Universidad del Zulia. Rectoría. Protocolo Nº: R0003872. Maracaibo, 23 de julio de 2007. Reconocimiento Gracias por tu eterno amor y bendición, otorgado por la Fundación Innocens, Hogar para la vida de los Niños con Sida. Maracaibo, 29 de julio de 2007. Botón de reconocimiento por su destacada trayectoria institucional, demostrada en cinco (5) años de servicio en la Universidad del Zulia. Maracaibo, 26 de mayo de 2008. Diploma de reconocimiento a su invalorable contribución con nuestra gestión rectoral. Otorgado por la Universidad del Zulia. Maracaibo, 30 de mayo de 2008. Reconocimiento por su incondicional apoyo. Fundación Innocens, Hogar para la vida de los Niños con Sida. Maracaibo, 13 de julio de 2008. Homenaje por haber alcanzado el título de Licenciado en Teología Espiritual. Otorgado por el Pontificio Colegio Pio Latino Americano, en Roma, el 23 de mayo de 2009. Orden Jesús Enrique Lossada en su Primera Clase. Otorgada por la Universidad del Zulia. Maracaibo, 1 de octubre de 2010.

Trabajos de investigación 
 Hernán Portillo González y José Gregorio Villalobos Rosillo. El hombre como ser encarnado y vocacionado en el personalismo cristiano de Emmanuel Mounier. Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al Título de Licenciado en Filosofía. Mención Educación. Tutor. Lic. Diomar Añez Barrios. Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo. 1997. (S.N.)
 Rafael Morales Fuentes, Néstor Enrique Primera Rivas y José Gregorio Villalobos Rosillo. La Pastoral Vocacional: Enfoque Latinoamericano. Estudio a la luz de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano, de las Normas Básicas de la Formación Sacerdotal y la Pastores Dabo Vobis. Trabajo de Grado presentado como requisito para finalizar los estudios de Teología en el Seminario Mayor Arquidiocesano «Santo Tomás de Aquino». Programa de formación Teológica. Tutor: Pbro. Lic. Ángel Leonardo Villalobos Domínguez. Maracaibo. 1999.
 José Gregorio Villalobos Rosillo. Clima organizacional en ambientes administrativos eclesiásticos católicos. Caso. Curia de la Arquidiócesis de Maracaibo. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Programa de Maestría en Gerencia. Mención: Gerencia Empresarial. Tutora: Dra. Ana Isolina Soto de Clavero. Maracaibo, 2000. (Mención publicación)
 José Gregorio Villalobos Rosillo. La Pastoral Universitaria en la Arquidiócesis de Maracaibo. Documentos para el desarrollo de un Plan Orgánico-Estratégico de Pastoral en la Universidad del Zulia. Bogotá, 22 de junio de 2007. Trabajo de investigación presentado en el Diplomado «Identidad de la Universidad y la Pastoral Universitaria». Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Teológico Pastoral de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Bogotá, 22 de junio de 2007. 
 José Gregorio Villalobos Rosillo. La Paternidad Espiritual. Dimensiones fundamentales: filiación, fraternidad y misericordia. Disertación para la Licencia en Teología Espiritual presentada al Prof. R.P. Emilio González Magaña, s.j. Pontificia Universidad Gregoriana. Roma. 2009.

Ponencias 
 «Jesús y las sectas». II Jornadas de Reflexión Bíblica. Seminario Mayor Arquidiocesano “Santo Tomás de Aquino” Maracaibo. Maracaibo, 17 y 18 de octubre de 1997.
 «Unidad y fraternidad en la comunidad eclesial: Iglesia, Cuerpo de Cristo». V Jornadas de Reflexión Bíblica. Seminario Mayor Arquidiocesano “Santo Tomás de Aquino” Maracaibo. Maracaibo, 14 y 15 de octubre de 2000.
 “Gestión Carismática”. III Capítulo Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Provincia Sudamericana Septentrional. Caracas 19 de junio de 2001.
 “Espiritualidad, éxito y prosperidad”. Foro «De cara al éxito. La prosperidad posible». Conciencia Activa – La Universidad del Zulia y el Diario la Verdad. Maracaibo, 27 de septiembre de 2005.
 “Ética, juventud y liderazgo centrada en valores”. I Foro Juventud, Liderazgo y Política. El poder de la esperanza. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Federación de Centros Universitarios. Universidad del Zulia. Auditorio de la Facultad de Arquitectura. Maracaibo, 6 de noviembre de 2009.
 “Espiritualidad en Contextos Gerenciales”. Universidad Rafael Belloso Chacín. Programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales. Maracaibo, 10 de abril de 2010.
 “Gestión del Talento Humano y Espiritualidad en las Organizaciones del siglo XXI”. Universidad Rafael Belloso Chacín. Programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales. Maracaibo, 15 de mayo de 2010.
 “Liderazgo y Espiritualidad Organizacional en la Gestión Pública”. Universidad Rafael Belloso Chacín. Programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales. Maracaibo, 10 de julio de 2010.
 “Gestión Pública, Liderazgo y Espiritualidad Organizacional. Enfoques Emergentes”. Universidad Rafael Belloso Chacín. Programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales. Maracaibo, 7 de mayo de 2011.

Artículos publicados 
 José Gregorio Villalobos Rosillo; Ana Lorena Álvarez Añez y Juan Pablo Ruesga Pons. “Espiritualidad organizacional y pensamiento estratégico en la gestión de las universidades del siglo XXI”. Revista Omnia, vol. 17, núm. 2, mayo-agosto, 2011, pp. 113-127. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

El padre José Gregorio, con sus composiciones ha realizado un aporte importante al acervo musical popular religioso venezolano.

Enlaces externos 
 Biografía del padre José Gregorio.
 Perfil del padre José Gregorio en Myspace.

Compositores de Venezuela
Músicos de Venezuela
Sacerdotes católicos de Venezuela
Maracaiberos